17 jezior w Polsce:
 Jezioro Krzywe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój, położone na Pojezierzu Drawskim
 Jezioro Krzywe – jezioro na Pojezierzu Mrągowskim
 Jezioro Krzywe – jezioro na Równinie Drawskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Jezioro Krzywe (północne) – jezioro na Pojezierzu Dobiegniewskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Jezioro Krzywe (południowe) – jezioro na Pojezierzu Dobiegniewskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Jezioro Krzywe – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Jezioro Krzywe – jezioro w gminie Płaska, w powiecie augustowskim, w woj. podlaskim
 Jezioro Krzywe (Krzywe Oleckie) – jezioro na Pojezierzu Ełckim w gminie Świętajno, w powiecie oleckim, w województwie warmińsko-mazurskim
 Jezioro Krzywe – jezioro na Pojezierzu Ełckim w gminie Stare Juchy, w powiecie ełckim, w województwie warmińsko-mazurskim
 Jezioro Krzywe – położone w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna.
 Jezioro Krzywe – jezioro na Pojezierzu Ełckim w gminie Prostki, w powiecie ełckim, w województwie warmińsko-mazurskim.
Jezioro na Białorusiː

Jezioro Krzywe – jezioro w rejonie głębockim w obwodzie witebskim, w dorzeczu Dzisny

drugie nazwy jezior:
 Ukiel
 Jezioro Krzywe Filipowskie na Pojezierzu Suwalskim

Przypisy